Ла Пијања има више значења:

 Ла Пијања (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пијања (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пијања (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пијања (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику